Az Úrvalsdeild 1936-os szezonja volt a bajnokság huszonötödik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1936
Izland 1